MLT-3 (Multi Level Transmission — 3) — один из способов линейного кодирования (физического кодирования, канального кодирования, импульсно-кодовая модуляция). Применяется для представления сигнала в соответствие с передаваемыми данными, представленных в цифровом виде. Сигнал на выходе кодирующего устройства в соответствие кодом MLT-3 представлен тремя потенциальными уровнями. Способ кодирования заключается в переключении уровня сигнала при поступлении логической «единицы». Информационный переход осуществляется в значащий момент времени, по переднему фронту. При этом, полоса частот получается меньше, чем при кодировании NRZ кодом. Синхронизация приемника и передатчика осуществляется в моменты времени, когда на вход кодирующего устройства поступает логическая «единица», для эффективного применения стараются использовать кодируемое сообщение состоящее из максимально большого количества логических «единиц». Метод разработан Cisco Systems для использования в сетях FDDI на основе медных проводов, известных как CDDI.

Недостатки 
 Самосинхронизация хуже по сравнению с Манчестер-II, RZ, поскольку синхронизация не осуществляется в период времени, когда передается последовательность представленная логическими нулями. Проблему синхронизации приходится решать с помощью преобразования данных исключая длинные последовательности из логических «нулей»;
 Реализация трех логических уровней сложнее, чем реализация двух уровней.

Преимущества 
 В сравнение с кодированием NRZ синхронизацию приёмника и передатчика можно выполнить при последовательной передаче логических «нулей».

Применение 
 FDDI
 Fast Ethernet 100BASE-TX.

См. также 
 NRZ
 NRZI
 RZ
 AMI
 ADI
 Манчестер-II
 Физическое кодирование
 Потенциальный код 2B1Q
 Код Миллера
 4B3T
 HDB3

Примечания

Литература 
 Network World, June 29, 1992, page 19
 American National Standards Institute (1994). «FDDI twisted pair physical layer medium dependent (TP-PMD)». American National Standard X3T12 (incorporates X3.263). — initial implementation; also see patent
 Гольдштейн Борис Соломонович. Протоколы сети доступа. — БХВ-Петербург. — 2005.
 Передача дискретных сообщений: Учебник для вузов/ В. П. Шувалов, Н. В. Захарченко, В. О. Шварцман и др. ; Под ред. В. П. Шувалова. — М.: Радио и связь, —1990—464 ISBN 5-256-00852-8
 Слепов Н. Н. Синхронные цифровые сети SDH. — М.: Эко-Трендз, −1998, 148c. ISBN — 5-88405-002-X
 U.S. Patent 5,280,500

Теория кодирования
Сигналы
Радиотехнические сигналы
Цифровая обработка сигналов